Isla Bank steht für:

 Isla Bank (Neuseeland), Ort in der Region Southland, Neuseeland 
 Isla Bank (Bank), philippinische Bank